Александр Владимирович Капуста (; ) — украинский футболист, нападающий

Биография 
Родился и жил в Николаеве, с семилетнего возраста занимался футболом в детско-юношеской спортшколе. На одном из турниров заметил тренер из симферопольского училища-интерната олимпийского резерва, получил приглашение учиться в этом интернате. После 8-го класса ещё три года учился в училище-интернате и потом по направлению уехал в Мелитополь.

Дебютный матч провел 8 сентября 1996 года, выйдя на замену на 49-й минуте встречи в матче против «Олимпии ФК АЭС» (Южноукраинск). В сезоне 1996/97 Александр Капуста выходит в основном на замену. Первый раз вышел в основном составе 21 мая 1997 года в домашнем матче против «Локомотива» (Смела). Первый забитый мяч 5 июня 1997 года в домашнем матче против «Горняк-Спорт» (Комсомольск).

В апреле 2007 года Александр Капуста становится первым игроком команд Второй лиги Украины, достигших рубежа в 100 забитых мячей.

В сезонах 2001/02 и 2003/04 входит в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона, соответственно с 16 и 11 забитыми мячами.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Олком»